Renon kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Kelurahan Renon, administrativ by, Provinsi Bali,

Italien 

 Renon, Sydtyrolen, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar